Banski Kovačevac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lasinja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 274 stanovnika te 91 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji